

Patronyme
 Ada Louise Huxtable, (1921-2013), est une journaliste et critique d'architecture américaine.

Personnage fictif
 Millicent Huxtable, est un personnage fictif de la série Les Frères Scott.  

Homonymie
Homonymie de patronyme